Fram je lahko:
 Fram - naselje v Sloveniji
 Krajevna skupnost Fram
 Občina Rače - Fram
 Fram - norveška ladja
 Fram Rupes (Merkur)
 Fram (krater) (Mars)
 Fram Basin - najnižji del Arktičnega morja
 Fram Reykjavik - islandski nogometni klub

Glej tudi 
 FRAM